Тебуев — фамилия; имеет женскую форму Тебуева.
 Тебуев, Ансар Магометович (1952—2004) — советский и российский сотрудник органов внутренних дел, государственный деятель.
 Тебуев, Дагир Пилялович (род. 1973) — российский государственный деятель.
 Тебуев, Шукур Шабатович (1944—2021) — российский актёр, поэт, прозаик, сценарист, телеведущий, режиссёр, редактор, журналист, член Союза журналистов с 1996 года.